Французская Лига 1 сезона 2013/14 — 76-й сезон чемпионата Франции по футболу с момента его основания. «Пари Сен-Жермен» защитил титул чемпиона. Сезон начался 10 августа 2013 и закончился 17 мая 2014 года. В турнире приняли участие 20 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Нанси», «Труа» и «Брест». Их заменили «Монако», «Генгам» и «Нант», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Лиге 2 2012/13.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: http://www.ligue1.com

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры 

Источник: Голы на сайте Лиги 1

Голевые передачи 

Источник: Голевые передачи на сайте Лиги 1

Статистика сезона

Голы 
 Первый гол сезона: Реми Кабелля в матче за «Монпелье» против «Пари Сен-Жермен», 10 минута (9 августа 2013)..
 Первый автогол сезона: Жюльен Пальмьери из «Бастии» в матче против «Нанта», 90+1 минута (10 августа 2013).
 Первый пенальти сезона: Маор Меликсон в матче за «Валансьен» против «Тулузы», 37 минута (реализован) (10 августа 2013).
 Первый дубль сезона: Александр Ляказетт в матче за «Олимпик Лион» против «Ниццы», 69 минута (10 августа 2013).
 Первый хет-трик сезона: Эмманюэль Ривьер в матче за «Монако» против «Монпелье», 79 минута (18 августа 2013).
 Самая крупная победа: 5 голов
 «Тулуза» 0:5 «Ренн» (26 октября 2013)
 ПСЖ 5:0 «Сошо» (7 декабря 2013)
 ПСЖ 5:0 «Нант» (19 января 2014)
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Лорьян» 4:4 «Монпелье» (20 апреля 2014).
 «Валансьен» 2:6 «Нант» (20 апреля 2014))

Нарушения 
 Первая жёлтая карточка сезона: Марко Верратти из «Пари Сен-Жермен» в матче против «Монпелье», 32 минута (9 августа 2013).
 Первая красная карточка сезона: Абдельхамид Аль-Каутари из «Монпелье» в матче против ПСЖ, 72 минута(9 августа 2013).
 Наибольшее количество жёлтых карточек за один матч: 9
 «Аяччо» 2:1 «Лион» — 5 для «Аяччо» и 4 для «Лиона» (25 сентября 2013)

 Наибольшее количество красных карточек за один матч: 2
 10 августа 2013 «Нант» 2:0 «Бастия» — 1 для «Нанта» (Жордан Верету) и 1 для «Бастии» (Илан)
 29 сентября 2013 «Аяччо» 1:1 «Монпелье» — 1 для «Аяччо» (Клод Гонсалвиш) и 1 для «Монпелье» (Яссин Джеббур)
 26 октября 2013 «Бастия» 1:0 «Ницца» — 1 для «Бастии» (Джанни Бруно) и 1 для «Ниццы» (Маман Траоре)
 2 ноября 2013 «Сошо» 0:0 «Сент-Этьен» — 1 для «Сошо» (Петрю Бумаль) и 1 для «Сент-Этьена» (Курт Зума)
 4 декабря 2013 «Генгам» 0:1 «Бордо» — 1 для «Генгама» (Клаудио Бовю) и 1 для «Бордо» (Лукас Орбан)
 4 декабря 2013 «Монпелье» 0:2 «Лорьян» — 2 для «Монпелье» (Виторино Илтон и Абдельхамид Аль-Каутари)
 8 декабря 2013 «Тулуза» 1:1 «Монпелье» — 1 для «Тулузы» (Жонатан Зебина) и 1 для «Монпелье» (Даниэль Конгре)
 11 января 2014 «Бордо» 0:1 «Тулуза» — 1 для «Бордо» (Максим Пундже) и 1 для «Тулузы» (Урош Спаич)
 22 марта 2014 «Нант» 2:1 «Монпелье» — 2 для «Монпелье» (Жорис Марво и Даниэль Конгре)
 5 апреля 2014 «Тулуза» 1:2 «Лилль» — 2 для «Лилля» (Франк Берья и Пап Суаре)
 6 апреля 2014 «Валансьен» 1:2 «Лион» — 1 для «Валансьена» (Марко да Силва) и 1 для «Лиона» (Реми Веркутр)
 26 апреля 2014 «Эвиан» 1:2 «Сент-Этьен» — 2 для «Эвиана» (Юссуф Сабали и Седрик Камбон)

Награды 
Вручаются по версии Национального союза профессиональных футболистов Франции
 Лучший игрок —  Златан Ибрагимович («Пари Сен-Жермен»)
 Лучший молодой игрок —  Марко Верратти («Пари Сен-Жермен»)
 Вратарь года —  Сальваторе Сиригу («Пари Сен-Жермен»)
 Тренер года —  Реми Гард («Лион»)
 Символическая сборная Лиги 1 сезона-2013/14:
 Сиригу — Орье, Тиаго Силва, Перрен, Курзава — Верратти, Тиаго Мотта, Лакасетт, Хамес Родригес — Кавани, Ибрагимович.

Примечания

Источники 
Официальный сайт турнира 

2013/2014
Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Спорт во Франции в 2014 году